Ultime Recours (), film américain de Matt Earl Beesley sorti en 1998 ;
 Ultime Recours (), série télévisée américaine diffusée du  au  sur ABC.

Voir aussi